Александр Сутгоф:
 Сутгоф, Александр Иванович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 4583; 16 декабря 1831)